Teenagers – espressione inglese che indica gli individui tra i 13 e i 19 anni
 Teenagers – singolo dei My Chemical Romance del 2007
 Teenagers – webserie canadese distribuita su YouTube dal 2014 al 2017

Pagine correlate 
 The Teenagers